Synchronmaschine ist die Bezeichnung folgender elektrischer Maschinen:

 mit Dreiphasenwechselstrom betriebene Synchronmaschine (Motor und Generator)
 mit Zweiphasenwechselstrom betriebener Zweiphasen-Synchronmotor
 mit Wechselstrom betriebener Einphasen-Synchrongenerator
 mit Wechselstrom betriebener Einphasen-Synchronmotor